Amadorismo
44821 Amadora — asteroide

Geografia 
Amadora — cidade-sede de concelho do Distrito de Lisboa

Ver também
 Amador

Desambiguação
Desambiguações de topônimos